La Serie A1 1980-81 fue la edición número 59 de la Lega Basket Serie A, la máxima competición de baloncesto de Italia. La temporada regular comenzó el 28 de septiembre de 1980. Los ocho mejor clasificados accederían a los playoffs, junto con los cuatro primeros clasificados de la Serie A2. Los clasificados en las cuatro últimas posiciones perderían la categoría.

El campeón sería por tercera vez en su historia el Squibb Cantù tras derrotar en la final al Sinudyne Bologna en tres partidos. Descendieron a la Serie A2 Pinti Inox Brescia, Hurlingham Trieste, Tai Ginseng Gorizia y Antonini Siena, mientras que consiguieron plaza de ascenso Carrera Venezia, Bears Mestre, Liberti Treviso y Pallacanestro Brindisi.

Temporada regular

Clasificación

Playoffs

Referencias

Enlaces externos
 Web oficial de Lega Basket

1981
Baloncesto en 1980
Baloncesto en 1981